Mužská dvouhra Nature Valley Open 2019 probíhala v polovině června 2019. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového challengeru hraného na trávě nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Proti minulému ročníku došlo ke zdvojnásobení počtu nasazených na šestnáct. Obhájcem titulu byl australský tenista Alex de Minaur, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený a obhájce finálové účasti Daniel Evans, jenž v boji o titul zdolal ruskou turnajovou třináctku Jevgenije Donského po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Dvacetidevítiletý Brit navázal na týden starý titul z trávy v Surbitonu a celkově vyhrál osmý challenger ve dvouhře. Bodový zisk jej posunul o sedm míst výše na 63. příčku žebříčku ATP.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nature Valley Open 2019